Roman Stankiewicz (1898-1940) – komandor porucznik dyplomowany Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej
 Roman Stankiewicz (1921-1985) – aktor teatralny i filmowy, pedagog